Volvo LV120/130/140/150, также Roundnose () — серия среднетоннажных грузовых автомобилей, выпускавшихся шведским автопроизводителем Volvo в 1939—1954 годах.

История 
«Круглоносый» Вольво появился осенью 1939 года, вскоре после начала Второй мировой войны. Грузовик выпускался в трёх модификациях: небольшой LV120, унаследовавший двигатель EC с боковыми клапанами от модели 1938 года LV101 («Spetsnosen»), и более крупные модели LV125 и LV130 с верхнеклапанным мотором FC, ранее устанавливавшемся на LV90. Во время войны многие из этих грузовиков были оснащены газогенераторами. В 1944 году была представлена модель LV140 с большим двигателем FE которая пришла на смену машинам LV180-й и 190-й серий («Långnosen»).

В 1946 году автомобили серии LV150 стали первыми грузовиками Volvo с дизельным двигателем, на них устанавливался предкамерный дизель VDA.

В начале 1950-х годов все модели были обновлены. Серия LV120 получила двигатель ED и стала именоваться L220; аналогично, LV140 с новым мотором A6 стала L230, а машины LV150, на которых устанавливали дизель с непосредственным впрыском топлива VDC стали серией L245.

Двигатели

Галерея

Примечания

Источники 
 Volvo — Lastbilarna igår och idag av Christer Olsson, 1987. ISBN 91-86442-76-7

Ссылки 
 Volvo Trucks Global — history
 Swedish brass cars — picture gallery
 www.volvo.com — Historik

Грузовые автомобили Швеции
LV120